Hyatt - uma rede de hotéis
Hyatt (São Paulo)
Fundação Hyatt
Ou ainda:
Camponotus hyatti

Pessoas
Alpheus Hyatt
John Hyatt Downing

Desambiguação